John Sheppard (1515–1558) – angielski kompozytor 
 John Sheppard (1817–1884) – brytyjski wojskowy, odznaczony Krzyżem Wiktorii
 John Albert Sheppard (1875–1947) – kanadyjski polityk, parlamentarzysta prowincjonalny w Saskatchewan
 Johnny Sheppard (1902–1969) – kanadyjski hokeista
 John Sheppard (1915–2015) – brytyjski wojskowy, odznaczony Medalem Wybitnego Zachowania
 John Sheppard (ur. 1940) – brytyjski reżyser
 John Sheppard (ur. 1952) – australijski polityk, parlamentarzysta stanowy na Tasmanii
 John Sheppard – postać fikcyjna, bohater serialu Gwiezdne Wrota